Борисоглебское сельское поселение — муниципальное образование в Борисоглебском районе Ярославской области.

Административный центр — рабочий посёлок Борисоглебский.

История 
Борисоглебское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Границы Борисоглебского сельского поселения установлены в административных границах рабочего посёлка Борисоглебский и Краснооктябрьского и Селищенского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения (образованного в границах трёх административно-территориальных единиц — рабочего посёлка Борисоглебский и 2 сельских округов: Краснооктябрьского и Селищенского) входит 41 населённый пункт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Борисоглебского района
Сельские поселения Ярославской области
Упразднённые городские поселения Ярославской области
Городские поселения, упразднённые в 2005 году